Grupo Mix Holding es una empresa panameña de medios de comunicación, fundada en 2001. Se especializa en la producción y emisión de diversas emisoras de radio en el territorio de la Republica de Panamá.

Historia 
En 2001, nace una empresa de medios de comunicación, la cual llevaría por nombre "Grupo Mix Holding". Operan diferentes estaciones de radio como; Blast, Radio Mix y La Tipik.

Dentro de sus accionistas resalta la figura del ex-presidente del país Juan Carlos Varela. 

En 2009, se anuncia que GMH habría comprado "Riande Productions", empresa que poseía 2 canales de televisión. Posteriormente se establecerían como; RCM Canal 21 y MixTV Canal 33.

En 2016 se renueva la imagen de las estaciones "Blast" y "Radio Mix". También se lanza la emisora "K-Latin" con formato de música tropical, en reemplazo de "La Tipik".

Durante el 2020 se dio a conocer el regreso de la emisora "La Tipik", ahora con cobertura en todo el país. La emisora "K-Latin" saldría del aire debido al bajo raiting y la casi nula producción que mantenia el género de música tropical.

Medios de comunicación

Emisoras de radio

Referencias

Enlaces externos 
 

Empresas de Panamá
Medios de comunicación de Panamá